{{Ficha de campeonato
|nombre          = Copa Italia 2005-06
|nombre oficial  = Tim Cup 2005-06
|imagen          =
|dimensioni logo = 
|competición     = Coppa Italia
|deporte         = Fútbol
|edición         = 59ª
|organizador     = Lega Calcio
|fecha           = 7 de agosto de 200511 de mayo de 2006
|ubicación       = 
|participantes   = 72
|primero         =  Internazionale|segundo         =  Roma
|semifinalistas  =  Udinese Palermo
|est_nombre1     = Máximo goleador
|est1            =  Alessandro Del Piero (5)(Juventus)
|goles         = 193 (2,24 por partido)
|anterior      = Copa Italia 2004-05
|siguiente     = Copa Italia 2006-07
}}

La Copa Italia 2005-06''' fue la 59ª edición del torneo de fútbol italiano. Por segunda temporada consecutiva, Roma e Internazionale fueron los finalistas. Inter ganó el torneo por un marcador de 4-2 global en la final. Comenzó el 7 de agosto de 2005 y finalizó el 11 de mayo de 2006.

Primera Ronda 

Partidos disputados el 7 de agosto de 2005.

Segunda Ronda 

Partidos disputados el 14 de agosto de 2005.

Tercera Ronda 

Partidos disputados el 21 de agosto de 2005.

Cuadro

Final

Ida

Vuelta

Véase también 

 Copa Italia
 Serie A 2005-06
 Serie B 2005-06

Referencias 

Copa Italia 2005-06 en www.rsssf.com

Copa Italia
Fútbol en Italia en 2005
Fútbol en Italia en 2006